Anzia steht für:

 Anzia (Gattung), eine Gattung der Schlauchpilze
 Gérard Anzia (* 1966), luxemburgischer Politiker